Friedrich Bernhardt ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Bernhardt (Künstler) (1894–1986), deutscher Maler, Grafiker und Architekt
 Friedrich Bernhardt (Politiker) († 1974), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Friedrich Bernhard
 Fritz Bernhardt